Док-Суд () — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес. Часть агломерации Большой Буэнос-Айрес.

История 
Своё название («Южный док») поселение получило в честь дока, построенного на южном берегу реки Риачуэло.

В 2014 году поселение получило статус города.

Знаменитые уроженцы 
 Хавьер Санетти (р. 1973) — футболист.

Города провинции Буэнос-Айрес